Фасолевые () — триба цветковых растений подсемейства  семейства .

В состав трибы включают 89 родов распределённых по семи подтрибам: Cajaninae, Clitoriinae, Diocleinae, Glycininae, Kennediinae, Ophrestiinae, Phaseolinae; около пятнадцати родов включены в трибу минуя подтрибы. В трибу входят важные с хозяйственной точки зрения пищевые и кормовые растения такие как Фасоль и Вигна.

Систематика 

incertae sedis

Примечания